Hindenburg-Gedächtniskirche bezeichnet 
 Hindenburg-Gedächtniskirche Stetten in Stetten am kalten Markt, Baden-Württemberg
 Hindenburg-Gedächtnis-Kirche in Berlin-Hermsdorf, 1946 umbenannt in Apostel-Paulus-Kirche (Berlin-Hermsdorf)